Espronceda puede hacer referencia a:
 José de Espronceda (1808-1842), escritor español.
 Espronceda (Navarra), municipio español.
 Espronceda (película), película española de 1945.
 Calle de Espronceda, calle de Madrid (España).